В парному розряді жіночого тенісного турніру Central Fidelity Bank International 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Сью Баркер і Енн Кійомура виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 4-6, 6-7, 6-4.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура (чемпіонки)

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Кенді Рейнолдс /  Пем Шрайвер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Central Fidelity Bank International